Охлупин — фамилия; имеет женскую форму Охлупина.

 Известные носители 
 Охлупин, Игорь Леонидович (1938—2018) — советский  и российский актёр, народный артист РСФСР.
 Охлупин, Леонид Давыдович (1915—1983) — советский актёр, народный артист РСФСР.

Охлупина 
 Охлупина, Алёна Игоревна (род. 1964) — актриса Малого театра, народная артистка России.